La sega (Vayreda, MNAC 4261), quadre de Joaquim Vayreda i Vila de 1881 exposat al Museu Nacional d'Art de Catalunya
 La sega (Vayreda, mdA 250.364), quadre de Joaquim Vayreda i Vila de 1881 exposat al Museu d'Art de Girona